Sprakeloos (boek), roman van Tom Lanoye uit 2009
 Sprakeloos (televisieprogramma), KRO Televisieprogramma met Arie Boomsma over stotteren uit 2013.
 Sprakeloos (film), verfilming 2016 van de roman van Tom Lanoye uit 2009